Гаи́ти (, , таино «горная страна») — второй по величине остров Больших Антильских островов в Вест-Индии, в Карибском море. На острове расположены Республика Гаити и Доминиканская Республика. Историческое и сохранившееся в большинстве европейских языков название — «Эспаньола» (, , ). Ещё один вариант названия — Кискейя (Quisqueya, «Великая Земля» на языке таино).

Площадь Гаити — около 76,48 тыс. км². Население острова — более 20 миллионов человек (2009).

Природа 
Расположен между Кубой на западе (от которой отделён Наветренным проливом) и Пуэрто-Рико на востоке (от которого отделён проливом Мона).

Берега сильно изрезанные, большей частью возвышенные (за исключением юго-восточных), окружённые рифами; на западе — большой залив Гонав с одноимённым островом. В основании Эспаньолы — вулканические и осадочные породы среднего кайнозоя; недра содержат золото, серебро, медь, железо, каменную соль. Рельеф горный (отсюда и название); с запада на восток протянулись четыре горных хребта, крупнейший из которых — Центральная Кордильера (Кордильера-Сентраль) с высшей точкой острова и всей Вест-Индии — горой Дуарте (3087 м); она, как и следует из названия, занимает центральное положение и тянется от северо-западной части острова до южного побережья Доминиканской Республики. В южной части острова, за низменностью долины Сибао, Центральным плато и впадиной Кюль-де-Сак находятся хребты От, Сель, Сьерра-де-Бауроко, протянувшиеся вдоль южного берега острова, а также Сьерра-де-Нейба и Мато. На севере острова — хребты Северный (продолжение Центральной Кордильеры), Кордильера-Септентриональ (высшая точка 1249 м) и невысокая Кордильера-Орьенталь (наибольшая высота — 701 м). В юго-восточной части острова — обширная низменность.

На острове нередки землетрясения.

Реки полноводные, бурные, в основном имеют незначительную протяжённость (крупнейшие — Артибонит на западе, Яке-дель-Норте на севере и Осама на юге). Много озёр; самые большие — бессточные Энрикильо и Соматр.

Климат тропический пассатный; много осадков (влажный сезон с июня по декабрь; среднегодовая норма осадков на наветренных склонах — до 2000 мм, во внутренних долинах — 300—1000 мм); в августе-сентябре часты ураганы.

Флора представлена вечнозелёными тропическими лесами, в которых произрастают ценные породы дерева (палисандр, кампешевое дерево, различные пальмы и др.); на склонах Кордильеры-Сентраль — хвойно-жёстколистные леса; во внутренних районах острова преобладают лиственные листопадные леса и кустарники. Фауна острова бедна млекопитающими (широко представлены лишь летучие мыши и грызуны); хищники отсутствуют. Разнообразны птицы и насекомые. Водятся ящерицы и крокодилы.

История 
Остров был открыт 6 декабря 1492 года Христофором Колумбом и назван им Эспаньолой («Маленькая Испания»); во время первого плавания Колумба здесь была основана первая испанская колония в Новом Свете, которая была уничтожена аборигенами из-за бесчинств колонистов. Ряд индейских племён сопротивлялись испанским конкистадорам. В XVII веке на остров стали претендовать Великобритания и Франция. В 1697 году был подписан Риксвикский мир, по которому западная часть острова отошла к Франции, а восточная часть осталась у Испании. После начала войны Франции с Великобританией и Испанией весь остров в 1795 году был захвачен французами.

В 1791—1803 годах на острове произошла Гаитянская революция.

В 1808 году Испания вновь вернула себе восточную часть острова. В 1821 году в результате освободительной войны Санто-Доминго освободилось от колонизаторов, но в 1822 году вновь попало под контроль соседней Республики Гаити. В 1844 году произошло антигаитянское восстание, и в восточной части острова была провозглашена Доминиканская Республика.

Государства 
Восточную часть острова занимает Доминиканская Республика, западную — Республика Гаити:

Экономика 
Экспортируются кофе, какао, сахар, хлопок, маниока, ваниль, бананы, ценные породы дерева, доминиканский ром.

Республика Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов. Среди островных государств Республика Гаити является одной из самых бедных в мире. По ВВП на душу населения (номинал) — $ (2-е самое низкое после Коморских Островов, 2022 год). По ВВП на душу населения (ППС) — $ (4-е самое низкое после Кирибати, Соломоновых Островов и Вануату, 2022 год). Экономика соседней по острову Гаити страны Доминиканской Республики почти на 574 % больше экономики Гаити. По состоянию на 2022 год расчетный ВВП на душу населения (номинал) в Гаити составляет $1673, а в Доминиканской Республике — $10 573, по ВВП на душу населения (ППС) в Гаити составляет $3166, а в Доминиканской Республике — $24 120.

Землетрясение 2010 года 

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло 12 января 2010 года у берегов Гаити. Эпицентр находился в 15 километрах от города Порт-о-Пренс. Город Порт-о-Пренс сильно пострадал, число жертв составило десятки, а по некоторым оценкам сотни тысяч человек. Магнитуда первого землетрясения, произошедшего в десяти километрах к западу от города Каррефур, что неподалёку от Порт-о-Пренса, составила 7-7,3. Позже в этой же области было зарегистрировано ещё три повторных землетрясения магнитудой 5,5 и выше. Во время землетрясения сильно пострадали многие здания, в том числе Президентский дворец, а также здание гостиницы «Кристоф», в которой была расквартирована миссия ООН в Порт-о-Пренсе.

Количество жертв составило 222 570 человек.
Также 22 февраля на территории Гаити произошло ещё одно землетрясение магнитудой около 4,7 в 20 километрах от города Порт-о-Пренс. Пострадало 3 человека.

Интересные факты 
В действительности жители Гаити и Доминиканской республики, а также большинства других стран, называют остров Эспаньолой, а не Гаити. Местные жители называли остров Гаити, что переводится, как «Страна гор», большая часть острова представлена гористой местностью.

Жук Apodrosus quisqueyanus получил своё название от имени острова Гаити на языке таино («Кискейя», Quisqueya).

См. также 
 География Республики Гаити
 География Доминиканской Республики
 Петрушечная резня

Примечания

Литература 
 Гонионский С. А. Гаитянская трагедия. : Наука, 1974.

Ссылки 

 Доминиканская Республика в цифрах, история, география, праздники в Доминикане.
 Карта островов Эспаньола и Пуэрто-Рико с 1639.
 The Kraus Collection of Sir Francis Drake at the Library of Congress contains primary materials on Hispaniola.

Острова Гаити
Острова Доминиканской Республики
Острова, разделённые между странами
Большие Антильские острова